Puede referirse a cementerios ubicados en

 Cementerio Inglés, ubicado en Málaga e inaugurado en 1831.
 Cementerio de los Ingleses, que se encuentra en Madrid.

 Antiguo Cementerio Inglés, ubicado en Livorno fundado c. de 1645.
 Nuevo Cementerio Inglés de Livorno, fundado c. de 1840.
 Cementerio Inglés, ubicado en Bagni di Lucca.
 Cementerio Inglés, ubicado en Florencia e inaugurado en 1865.
 Cementerio Inglés, ubicado en Mesina.
 Cementerio Inglés, ubicado en Nápoles.
 Cementerio protestante, ubicado en Roma.

 Cementerio Inglés, ubicado en Salto.